Евге́ний Соколо́в: Соколов, Евгений Гаврилович (1880—1949) — русский художник и график.
 Соколов, Евгений Георгиевич (род. 1961) — российский философ и культуролог, профессор СПбГУ.
 Соколов, Евгений Григорьевич (род. 1931) — советский легкоатлет.
 Соколов, Евгений Иванович (род. 1929) — академик РАМН и РАН, ректор МГМСУ. 
 Соколов, Евгений Николаевич (1920—2008) — российский психофизиолог, академик РАО.
 Соколов, Евгений Филиппович (1912 — ?) — советский конструктор-станкостроитель, изобретатель, лауреат Ленинской премии.